The Baseballs — немецкая рок-н-ролл-группа, ставшая популярной благодаря созданию кавер-версий современных поп-хитов в стиле 50-x годов.

Биография 
Группа была основана в 2007 году в Берлине. 1 мая 2009 года был выпущен первый релиз группы — сингл-перепев песни «Umbrella» певицы Rihanna, попавший в национальные чарты Германии, Финляндии, Австрии, Швеции и Швейцарии.

15 мая 2009 года дебютный альбом Strike! выходит в Германии, Швейцарии и Австрии, в октябре — в Финляндии, в декабре — в Швеции, в феврале — в Норвегии, и в марте — в Нидерландах. В Финляндии, Норвегии и Швеции альбом возглавляет национальные чарты.

Следующим релизом группы стал сингл «Hot N Cold» — кавер на одноимённую песню певицы Кэти Перри. В 2011 году вышел их второй альбом — The Baseballs: Strings´n´Stripes — и два клипа на песни «Hello» и «Candy Shop».

В мае 2013 года группа впервые выступила с концертами в России (Санкт-Петербург, Москва).

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Лауреаты премии Echo Pop